Бой за конвой «Дуйсбург» — морской бой между эскадрой КВМФ Великобритании и конвоем Итальянского флота. Состоялся в ночь с 8 на 9 ноября 1941 года в Средиземном море юго-западнее итальянского морского порта Калабрия.

Получив информацию от системы криптоанализа Ultra, британское «Соединение K» внезапной ночной атакой с использованием радара уничтожило все транспортные суда конвоя и потопило итальянский эсминец «Фульмине». На следующее утро эсминец «Либеччо», подбиравший в море членов экипажа и пассажиров потопленных судов, был также потоплен британской подводной лодкой .

Благодаря применению радиодальномеров орудийной наводки и расшифровке кода сообщений противника, ночная атака закончилась убедительной победой англичан, несмотря на значительное численное и качественное превосходство сил итальянского эскорта.

Предыстория 
Итальянский конвой, в составе 7 немецких и итальянских транспортных судов, шел из Неаполя в Триполи и перевозил 17 тыс. тонн топлива, личный состав пополнения, 389 единиц военной техники, 34 473 тонны военного имущества и боеприпасов для итальянской и немецкой армий, сражавшихся в Северной Африке. Конвой также перевозил членов гражданской администрации Итальянской Ливии.  Эскорт конвоя составляли 2 тяжелых крейсера и 10 эскадренных миноносцев итальянского ВМФ.

Чтобы избежать налетов британской авиации, действовавших в дневное время, командование итальянского флота решило отправить конвой ночью. Маршрут конвоя был проложен к востоку от Мальты а не к западу, как обычно, поскольку аэродромы в Ливии находились под контролем стран Оси. Скорость конвоя составляла 9 узлов, а дальнее прикрытие шло зигзагом со скоростью 16 узлов. Итальянское командование упустило из виду возможность применения противником радара и было уверено, что при такой схеме движения британские корабли не смогут атаковать конвой.

Британская разведка заранее узнала о подготовке конвоя по данным радиоперехвата, расшифрованных системой «Ultra». Кроме того, по результатам воздушной разведки британского самолета-разведчика «Мэриленд» было обнаружено сосредоточение в порту Неаполя значительного количества боевых и вспомогательных судов.

Ход боя 
На перехват конвоя вышло «Соединение K» британского флота, под командованием капитана . Конвой был обнаружен с помощью радаров, установленных на британских судах. 

Скрытно сблизившись с конвоем, британские крейсера и эсминцы открыли шквальный огонь с расстояния 5 км. В короткое время были потоплены все транспорты конвоя. Получили значительные повреждения итальянские эскадренные миноносцы «Маестрале» и «Грекале». Легкий крейсер «Пинелопе» и эсминец «Ланс» потопили эсминец «Фульмине».

Потратив практически все боеприпасы, «Соединение K» организовано отошло к Мальте.

Примечания

Комментарии

Сноски

Источники

Дополнительная литература

Ссылки 
 The Duisburg (BETA) Convoy Battle

Ноябрь 1941 года
Конфликты 1941 года
Сражения в Средиземном море
Морские сражения Италии
Морские сражения Великобритании
Вторая мировая война на море